Deinopis — рід павуків родини дейнопідів (Deinopidae). Містить 46 видів.

Поширення 
Представники роду поширені в Північній і Південній Америці, Африці південніше Сахари, Південній та Південно-Східній Азії, Новій Гвінеї, Австралії та Новій Зеландії.

Види 

 Deinopis amica Schiapelli & Gerschman, 1957
 Deinopis anchietae Brito Capello, 1867
 Deinopis armaticeps Mello-Leitão, 1925
 Deinopis aruensis Roewer, 1938
 Deinopis aspectans Pocock, 1900
 Deinopis aurita F. O. Pickard-Cambridge, 1902
 Deinopis biaculeata Simon, 1906
 Deinopis bituberculata Franganillo, 1930
 Deinopis bucculenta Schenkel, 1953
 Deinopis camela Thorell, 1881
 Deinopis cornigera Gerstäcker, 1873
 Deinopis cylindracea C. L. Koch, 1846
 Deinopis cylindrica Pocock, 1898
 Deinopis diabolica Kraus, 1956
 Deinopis fasciata L. Koch, 1879
 Deinopis fasciculigera Simon, 1909
 Deinopis fastigata Simon, 1906
 Deinopis giltayi Lessert, 1930
 Deinopis granadensis Keyserling, 1879
 Deinopis guasca Mello-Leitão, 1943
 Deinopis gubatmakiling Barrion-Dupo & Barrion, 2018
 Deinopis guianensis Taczanowski, 1874
 Deinopis guineensis Berland & Millot, 1940
 Deinopis kollari Doleschall, 1859
 Deinopis labangan Barrion-Dupo & Barrion, 2018
 Deinopis lamia MacLeay, 1839
 Deinopis longipalpula Strand, 1913
 Deinopis longipes F. O. Pickard-Cambridge, 1902
 Deinopis luzonensis Barrion-Dupo & Barrion, 2018
 Deinopis madagascariensis Lenz, 1886
 Deinopis mediocris Kulczyński, 1908
 Deinopis ornata Pocock, 1902
 Deinopis pallida Mello-Leitão, 1939
 Deinopis pardalis Simon, 1906
 Deinopis plurituberculata Mello-Leitão, 1925
 Deinopis ravida L. Koch, 1878
 Deinopis reticulata (Rainbow, 1899)
 Deinopis rodophthalma Mello-Leitão, 1939
 Deinopis schomburgki Karsch, 1878
 Deinopis schoutedeni Giltay, 1929
 Deinopis seriata Simon, 1906
 Deinopis spinosa Marx, 1889
 Deinopis subrufa L. Koch, 1878
 Deinopis tabida L. Koch, 1879
 Deinopis tuboculata Franganillo, 1926
 Deinopis unicolor L. Koch, 1878

Посилання 
 Deinopis  at BugGuide
 Video of Gladiator spider constructing the net and catching its prey 
 Picture of Deinopis ravida 

Дейнопіди
Роди павукоподібних